Howitz er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Frantz Howitz
 Frantz Gotthard Howitz
 Georg Howitz

Efternavne